In dieser Liste sind Körper im Sonnensystem aufgeführt, die von der Erde aus besucht wurden. Für jedes dieser Objekte sind alle bekannten Besuche aufgelistet. Dies schließt Flüge von „stummen“ Raumsonden ein, bei denen durch Bahnbestimmungen von einem Erreichen des Ziels auszugehen ist. Fehlgeschlagene Missionen, die sich keinem astronomischen Objekt näherten, sind nicht enthalten. Mit Ausnahme der Sonne sind Annäherungen von weniger als 5 Millionen Kilometern als „Besuch“ gewertet.

Die Liste ist aufsteigend nach Entfernung der Himmelskörper von der Sonne bzw. ihrem jeweiligen Zentralkörper sortiert (mit Ausnahme der Asteroiden und Kometen), danach chronologisch nach Ankunft (nicht nach Startdatum) der Mission. Tochtersonden sind nach Möglichkeit von ihren Muttersonden getrennt, da sie in der Regel eine unterschiedliche Geschichte haben, aber beide können als eine Mission nummeriert sein. Ein Orbiter wie zum Beispiel Cassini ist bei Saturn nur einmal angegeben, bei dessen Monden dagegen bei jedem Vorbeiflug (mit der Orbit-Nummerierung), solange die Sonde nicht in einen Orbit um einen der Monde selbst eintritt.

 (Geklammerte) fortlaufende Nummern kennzeichnen stumme Sonden.
 Der Name bemannter Missionen ist fett wiedergegeben.
 Die mit einem * markierten Besuche sind ungeplant oder unwissentlich erfolgt.
 Die †-Markierung bedeutet hier, dass der Körper erst beim Besuch entdeckt wurde.
 Fett sind in der letzten Spalte die größte Annäherung sowie alle weichen Landungen markiert.

Sonne 

Aufgeführt sind alle Besuche innerhalb der Merkurbahn oder mit einem deutlich geringeren mittleren Sonnenabstand als Merkur.

Innere Planeten

Merkur

Venus

Erde

Mond

Mars

Phobos

Deimos

Asteroiden 

Für die Asteroiden des Kuiper-Gürtels siehe unten im Abschnitt Transneptunische Objekte.

Kometen

Jupiter

Galileische Monde

Io

Europa

Ganymed

Kallisto

Kleine Jupitermonde

Metis

Adrastea

Amalthea

Thebe

Himalia

Saturn

Saturnmond Titan 

Die folgende Tabelle enthält alle Cassini-Vorbeiflüge an Titan in Entfernungen < 100.000 km nach der Landung von Huygens. Die Cassini-Orbits um den Saturn sind ab diesem Zeitpunkt beginnend mit 1 durchnummeriert.

Kleine Saturnmonde 

Die folgenden Fotos wurden alle von Cassini aufgenommen:

Für Cassini sind bei jedem Mond der nahste Vorbeiflug und alle weiteren in < 10.000 km Abstand angegeben. Dabei steht zum Beispiel „Cassini (120)“ für den 120. Saturnumlauf von Cassini seit der Huygens-Landung.

Uranus 
Der Uranus wurde bisher nur von der Raumsonde Voyager 2 besucht. Diese amerikanische Sonde startete am  20. August 1977 und passierte 1986 das Uranus-System, wobei mehrere Monde entdeckt wurden.

Neptun 
Der Neptun wurde bisher nur von der Raumsonde Voyager 2 besucht. Diese amerikanische Sonde startete am  20. August 1977 und passierte 1989 das Neptun-System, wobei mehrere Monde entdeckt wurden.

Transneptunische Objekte 
Die bislang einzige Raumsonde, die transneptunische Objekte besuchte, ist die am 19. Januar 2006 gestartete US-amerikanische Vorbeiflugsonde New Horizons. Sie passierte am 14. Juli 2015 den Zwergplaneten Pluto und am 1. Januar 2019 (486958) Arrokoth.

Siehe auch 
 Zeitleiste der Erkundung des Weltraums
 Liste der Raumsonden
 Liste der künstlichen Objekte auf anderen Himmelskörpern

Einzelnachweise 

!Besuchten Korper im Sonnensystem
Besuchten Korper im Sonnensystem
Besuchten Korper im Sonnensystem